Keating Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Keating Township (McKean County, Pennsylvania)
 Keating Township (Potter County, Pennsylvania)